Les Nouveaux Passagers (titre original : ) est le pilote original de la série télévisée américaine de   créée par Joss Whedon. Cependant, ce pilote fut rejeté par les décideurs de la Fox, qui pensaient qu'il manquait d'action et que le capitaine était trop renfrogné, et L'Attaque du train a donc été tourné à la place en tant que second pilote. Les Nouveaux Passagers n'a été diffusé qu'à la toute fin de la première diffusion de la série. L'épisode partage son titre anglais  avec le film qui conclut la série après le dernier épisode.

L'épisode a été réalisé par Joss Whedon ; le scénariste principal en a été Joss Whedon.

Résumé 
L'histoire suit, au , Malcolm Reynolds (Nathan Fillion), dit « Mal », et Zoe Washburne (Gina Torres), des survivants de leur unité rebelle ayant participé à la bataille de la  qui a signé la perte de leur camp lors de la Guerre d'unification. Les deux Manteaux bruns () étaient au front quand ils ont vu leur camp tomber par manque de soutien aérien.

Six ans plus tard, Reynolds est devenu le capitaine d'une navette de transport, un vaisseau de classe , nommé le . Zoe est son second ; Hoban Washburne, le mari de Zoe, en est le pilote ; Kaylee est la mécanicienne et Jayne Cobb, un mercenaire, est l'homme à tout faire. Ils mènent maintenant une existence en marge du système, vivant de petits boulots pour survivre, faire de la contrebande et continuer à voler. Alors qu'ils sont en train de piller les ruines d'un ancien vaisseau, le Serenity est repéré par un croiseur de l'Alliance. Ils parviennent à fuir en utilisant une fausse balise de détresse comme diversion, mais le croiseur envoie un bulletin faisant état de matériel volé.

Le Serenity se rend ensuite sur Persephone, où Mal doit vendre le matériel à Badger, le truand chef de gang qui les a engagés. En raison des recherches faites par l'Alliance et du mépris affiché de Mal, le marché n'est pas conclu. Mal décide alors de partir pour Whitefall vendre la marchandise à Patience, une vieille partenaire en qui Zoe n'a pas confiance car la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, ils se sont tirés dessus. Mal est toutefois pressé de se débarrasser du matériel et Patience est la solution la plus simple qui s'offre. Pour le voyage, Mal est rejoint par Inara, une « ambassadrice » (en réalité une prostituée) qui loue une des navettes du Serenity pour son commerce. L'équipage est aussi rejoint par des passagers afin de financer le voyage : le prêtre Shepherd Book, un homme sans histoire appelé Dobson, et Simon Tam, un médecin très soigné qui transporte une grande caisse qu'il surveille de près.

Au cours du voyage, Hoban capte un message transmis vers les vaisseaux de l'Alliance pour signaler leur position et les passagers à bord. Mal suspecte Simon d'avoir communiqué leur position, mais l'agent fédéral est en réalité Dobson. Ce dernier en a après Simon. Shepherd Book tente de calmer la situation mais dans la confusion, Dobson tire sur Kaylee dans le ventre avant d'être maîtrisé par Book et Cobb. Mal est prêt à se rendre mais Simon lui ordonne de fuir sinon il laissera Kaylee mourir. Mal accepte à contre-cœur, Hoban s'arrange pour semer l'Alliance et Simon opère avec succès Kaylee. Une fois l'intervention terminée, Mal fait ouvrir la caisse que Simon protège avec tant de constance ; elle contient une jeune femme en biostase.

Simon révèle alors la vérité : la jeune femme est River Tam, sa petite sœur. Disposant de capacités intellectuelles exceptionnelles, elle avait intégré une école de l'Alliance à l'âge de 14 ans. Simon avait découvert par la suite, dans une lettre codée, que River subissait des expériences dans l'académie. Il n'avait pas hésité à abandonner son poste de chirurgien pour sauver sa sœur. Mal accepte de les transporter le temps qu'il trouve un endroit sûr mais la destination reste la planète Whitefall.

Pendant le chemin, Jayne interroge Dobson, qui tente de le soudoyer pour le libérer et livrer River à l'Alliance. Le Serenity croise la route d'un vaisseau Reaver, des hommes dégénérés et sanguinaires, dont tous ont peur, mais aucun conflit ne survient entre les deux vaisseaux.

Ils rejoignent finalement la planète Whitefall et Mal prépare la transaction : n'ayant pas confiance en Patience, il envoie Jayne en un endroit constituant une position favorable pour un tireur d'élite. Pendant qu'il part négocier avec Zoe, Jayne élimine un sniper que Patience avait placé en cet endroit. Mal présente la marchandise (des barres nutritionnelles et immunisantes) et comme il le suspectait, Patience tente de l'abattre afin de ne pas payer. Lorsque le combat s'engage, Jayne aide Mal et Zoe à prendre le dessus sur le gang de Patience. Quand il les rejoint, on apprend de mauvaises nouvelles : dans le vaisseau, Dobson s'est libéré et tente d'enlever la jeune River. Simon parvient à l'empêcher de partir et le menace d'une arme tandis que Dobson menace River. Incapable de tirer, c'est Mal qui abat froidement Dobson. C'est alors qu'on découvre que le vaisseau des Reavers les a suivis. Dans une manœuvre désespérée de vol, et avec l'aide de Kaylee convalescente, ils parviennent à semer leurs poursuivants et à quitter la planète.

Jayne suggère à Mal d'abandonner au plus tôt les Tam, car selon Dobson, l'Alliance ne laissera jamais partir River. Mal répond en lui demandant pourquoi il ne l'a pas trahi avec Dobson. Avec humour Jayne rétorque que la somme proposée n'était pas suffisante et que le jour où elle le sera, sera un jour intéressant. Jayne croise Simon qui entre dans la cabine. Mal lui propose de rester à bord, afin d'assurer une protection à River en la faisant toujours bouger à bord du Serenity mais aussi d'avoir un médecin à bord ; Simon accepte.

Production 
Cet épisode était conçu à l'origine comme étant le pilote de la série, mais la version d'origine n'ayant pas été approuvé par la Fox, il n'a d'abord pas été diffusé. La scène d'introduction a été retournée avant la diffusion, pour lui donner plus d'action, comme demandé par la Fox. Lors de la première diffusion, c'est donc l'épisode L'Attaque du train qui a joué le rôle de pilote, et Les Nouveaux Passagers a été le dernier épisode diffusé.

De plus, au moment du tournage, le rôle d'Inara Serra a été joué par Rebecca Gayheart, mais Whedon savait qu'elle ne resterait pas, à la fois à cause de ses interactions avec le reste de la distribution et à cause du stress consécutif à un accident de voiture ayant entraîné la mort d'un enfant. Les scènes où son personnage apparaît ont donc été tournées de manière qu'elle apparaisse toujours seule à l'écran, de manière à n'avoir à tourner à nouveau que les scènes avec Inara.

Après l'introduction des Reavers, l'écran devient presque noir avant la coupure publicitaire. Whedon voulait donner aux téléspectateurs le temps de « respirer » avant d'être bombardés de publicités, mais un écran réellement noir aurait lancé les publicités automatiquement. À la place, il a donc choisi une couleur aussi proche que possible du noir sans pour autant déclencher la coupure.

Distribution 
 Carlos Jacott
 Mark Sheppard
 Andy Umberger
 Philip Sternberg
 Eddie Adams
 Colin Patrick Lynch
 Bonnie Bartlett

Prix et récompenses 
En 2003, Les Nouveaux Passagers obtient le prix des « Meilleurs effets visuels dans une série télévisée » de la  et est nominé pour un prix Hugo en 2003 pour « Meilleure présentation dramatique, format court. »

Critiques 

Noel Murray et Donna Bowman en ont fait une critique.

Lien externe

Notes et références

Bibliographie 
 
 Commentaire audio de l'épisode par le producteur exécutif Joss Whedon et l'acteur Nathan Fillion

Épisode de Firefly
Épisode de série télévisée réalisé par Joss Whedon
Épisode de série télévisée écrit par Joss Whedon